Реги́на; также Реджи́на, Реджáйна ( «царица») — женское имя.

Носительницы имени 
 Святая Регина (III век) — святая дева, мученица Отонская.
  — словенская певица, участница Евровидения-1996.

Другие значения 
 (285) Регина — астероид.
 «Реджина» — итальянский футбольный клуб.
 Регина — женский вымышленный персонаж, главный герой серии видеоигр Dino Crisis.

Фильмы 
 «Регина» — советский фильм 1990 года

См. также